Вальверде-де-Вальделакаса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 7,59 км². Население — 84 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки